Гай Семпроній Тудітан (середина II ст. до н.  е.) — давньоримський політик.
 Марк Семпроній Тудітан (д/н —174 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.